|}
A Haora–Haldia nagysebességű vasútvonal egy tervezett, 135 km hosszú, 1676 mm-es nyomtávolságú nagysebességű vasútvonal Indiában Haora és Haldia között. A tervek szerint a vasútvonalat  AC áramrendszerrel villamosítanák, a vonatok legnagyobb sebessége 250–300 km/h lenne.

India nagysebességű vasútvonalai